Desa Sukorini kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukorini (administrativ by i Indonesien, lat -7,67, long 110,51), Jawa Tengah, 
 Desa Sukorini (administrativ by i Indonesien, lat -7,62, long 110,25), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar